La Petite Maison de thé est le titre français de The Teahouse of the August Moon.
La Petite Maison de thé est un roman de Vern Sneider sorti en 1951.
La Petite Maison de thé est la pièce adaptée du roman par John Patrick créée en 1953.
La Petite Maison de thé est le film adapté du roman et de la pièce, réalisé par Daniel Mann en 1956.
La Petite Maison de thé est le téléfilm basé sur la pièce, réalisé par George Schaefer en 1962.